

Chimica
 Benzene di Claus – molecola ipotetica proposta da Adolf Claus come struttura del benzene
 Processo Claus – processo più comune per la trasformazione dell'acido solfidrico in zolfo elementare

Geografia
 Testa del Claus – montagna delle Alpi Marittime

Onomastica

 Claus – variante tedesca ipocoristica del nome proprio di persona maschile italiano Nicola

Persone
 Adolf Karl Ludwig Claus – chimico tedesco
 Carl Friedrich Claus – zoologo tedesco
 Émile Claus – pittore belga
 Hildrun Claus – ex lunghista tedesca
 Hugo Claus – scrittore, poeta, drammaturgo e regista belga
 Karl Ernst Claus – chimico tedesco
 Kerstin Claus – ex ostacolista tedesca
 Walter Claus-Oehler – calciatore tedesco

Pagine correlate
 Santa Claus